Supercoppa serba 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba 2016 – torneo di pallavolo maschile